Das Interzonenturnier der Frauen 1995 in Chișinău diente zur Ermittlung von sieben Teilnehmerinnen am Kandidatenturnier zur Schachweltmeisterschaft der Frauen 1999. Das Turnier fand im September 1995 in der moldawischen Hauptstadt Chișinău statt. Es wurde im Schweizer System ausgetragen. Die 52 Teilnehmerinnen absolvierten 13 Runden.

Ergebnis 

 In der Tabelle stehen jeweils ein Plus für eine Gewinnpartie, das Gleichheitszeichen für ein Remis und das Minus für eine Niederlage gefolgt von der Platznummer der Gegnerin. Ein Pluszeichen ohne folgende Nummer bezeichnet die jeweils spielfreie Teilnehmerin.
 Als Feinwertung kam die Sonneborn-Berger-Wertung zur Anwendung.
 Die Partie der letzten Runde zwischen Lematschko und Radu wurde nicht ausgetragen.

Weblinks 
 Das Interzonenturnier 1995 bei mark-weeks.com (englisch)

1995
Schachveranstaltung 1995
Schach (Republik Moldau)